Gele dwerghoningjager
 Groene dwerghoningjager